

Santi 
San Vitale († 165 circa), martire insieme ai Sette Fratelli, figli di santa Felicita, festeggiato il 10 luglio.
San Vitale († 250), martire con Fortunato e Revocato durante le persecuzioni di Decio, festeggiato il 9 gennaio.
San Vitale (III secolo), martire della legione tebea con Innocenzo nel Cantone Vallese, festeggiato il 22 settembre.
San Vitale di Milano (III o IV secolo), martire a Ravenna, festeggiato assieme a santa Valeria il 28 aprile. 
San Vitale († 304 circa), martire a Bologna con sant'Agricola sotto l'impero di Diocleziano, festeggiato il 4 novembre.
San Vitale di Spoleto, martire del IV secolo (?), festeggiato il 14 febbraio.
 
 
San Vitale di Salisburgo, (VIII secolo) vescovo di Salisburgo, discepolo di san Ruperto, festeggiato il 20 ottobre.
San Vitale da Alessandria o san Vitale di Gaza (VIII secolo), monaco, festeggiato l'11 gennaio.
San Vitale di Castronovo († 994), monaco e asceta, vissuto in Basilicata, festeggiato il 9 marzo.
San Vitale di Savigny, († 1122) abate in Francia, festeggiato il 16 settembre.
San Vitale eremita, vissuto vicino a Nantes, in Bretagna, festeggiato il 16 ottobre.
San Vitale di Assisi († 1370), monaco eremita in Umbria, festeggiato il 31 maggio.
 San Vitale, figlio dei santi Bonifacio e Tecla, martirizzato in Puglia assieme ai fratelli, festeggiato il 1º settembre.
 San Vitale di Alessandria, martire, festeggiato il 21 aprile.
 San Vitale, martire a Cesarea di Cappadocia, festeggiato il 3 novembre.

Altro 
 Santi Vitale, Valeria, Gervasio e Protasio, titolo abbreviato spesso in San Vitale
 Quartiere San Vitale, ex quartiere di Bologna, oggi parte del Quartiere San Donato-San Vitale
 Stazione di Bologna San Vitale, stazione ferroviaria di Bologna
 San Vitale, frazione del comune italiano di Roveré Veronese in Veneto

Note

Pagine correlate 
 Chiesa di San Vitale